Прову́лок Левіта́на — назва провулків у деяких населених пунктах України та Росії.

Провулок Левітана — провулок у місті Київ.
 Провулок Левітана — провулок у місті Маріуполь Донецької області.
 Провулок Левітана — провулок у місті Харцизьк Донецької області.

Провулок Левітана — провулок у місті Владикавказ.
 Провулок Левітана — провулок у місті Калінінград.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки